Бумкомбинат — многозначный термин.

 Бумкомбинат — железнодорожная станция Горьковской железной дороги в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 «Бумкомбинат» — название хоккейной команды «Россия» из Краснокамска в 1961—1962 гг.
 Бумкомбинат — микрорайон в городе Пермь. Находится на северной оконечности Орджоникидзевского района города Перми
 Бумкомбинат — посёлок при станции Бумкомбинат, Кирово-Чепецкий район, Кировская область.